Amarantfa, lilásvörös színű faanyagot adó dél-amerikai fa a Peltogyne nemzetségből
 Amaránt, az Amaranthus nemzetségbe tartozó kultúrnövény
 A díszpintyfélék Lagonosticta nemébe tartozó madár
 Amaranth, sötétvörös vagy lila adalékanyag élelmiszerek, kozmetikumok színezésére
 Amarant, keresztnév